Zougo peut désigner :
Zougo, la commune rural située dans le département de Bagaré au Burkina Faso
Zougo, la localité située dans le département de Koupéla au Burkina Faso

Homonymie de localités